«Никогда не рано умирать» () — американский кинофильм Джила Беттмана, выпущенный в 1986 году.

Сюжет 
 собирается отомстить за смерть отца, погибшего от рук коварного злодея . Велвет задумал уничтожить Лос-Анджелес, лишив его воды. С помощью сексапильного агента  Лэнс преследует фон Рагнара и разрушает его планы.

В ролях

Ссылки 
  
 
 

Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-боевики США